Olver est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Carrie Olver (née en 1967), personnalité télévisuelle canadienne
Darin Olver (né en 1985), joueur de hockey sur glace canadien
Dick Olver (né en 1947), homme d'affaires britannique
Fergie Olver, commentateur sportif canadien
Frank W. J. Olver (1924-2013), mathématicien américain
Ian Olver (né en 1953), oncologiste et chercheur australien
Jeff Olver (né en 1960), joueur de football australien

Mark Olver (né en 1988), joueur de hockey sur glace canadien

Homonymie de patronyme